2 miejscowości w Polsce: 
 Uścikowo – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Żnin 
 Uścikowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Oborniki